"Cogollos" pode ser:
 Cogollos, município de Castela e Leão
 Cogollos de Guadix, município da Andaluzia
 Cogollos Vega, município da Andaluzia

Ver também
 Cogollo
 San Millán de la Cogolla
 Ledesma de la Cogolla

Desambiguações de topônimos